Sylvia Tóth (1944), een Nederlands zakenvrouw
László Fejes Tóth (1915-2005), een Hongaars wiskundige

Hongaarse sporters:
Ágota Tóth-Lykovcán (1987), schaatsster (Haar geboortenaam is Tóth.)
Balázs Tóth (1981), voetballer
Jenő Hégner-Tóth (1894-1915), waterpolospeler
Krisztina Tóth (1974), tafeltennisster
Zoltán Tóth (1979), kunstschaatser

Zie ook 
Thoth (mythologie), een Egyptische god